Eufalconimorphae je predložena klada ptica, koja se sastoji od vrtačica, papagaja, sokola, karakara i šumskih sokolova (ali ne i drugih grabljivica). Ona ima potporu celokupno DNK genoma. Zabeleženo je da -{Eufalconimorphae}- proizvode aerodinamičku silu tokom uzlaznog leta da bi ispomogla u stvaranju vertikalnog obrasca leta.

Pogledajte dole kladogram koji prikazuje odnos Eufalconimorphae unutar -{Telluraves}-:

Reference

Spoljašnje veze 

 Tetrapod Zoology, after Suh et al. (2011).

Птице летачице